Rohan Bopanna e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma Bopanna ha deciso di partecipare al concomitante torneo di 's-Hertogenbosch. Mergea ha fatto coppia con Horia Tecău, ma i due sono stati sconfitti in semifinale da Marcus Daniell e Artem Sitak.

In finale Daniell e Sitak hanno sconfitto Oliver Marach e Fabrice Martin con il punteggio di 64-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
  Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinale)

 John Peers /  Bruno Soares (quarti di finale)
 Łukasz Kubot /  Alexander Peya (primo turno)

Wild card 

  Michael Berrer /  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

 Juan Martín del Potro /  Taylor Fritz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 2016
ATP World Tour 2016